Моннервиль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моннервиль, Гастон (1897—1991) — французский юрист и политик, участник движения Сопротивления, президент сената Франции, офицер ордена Почётного легиона, масон.
 Моннервиль, Пьер (1895—1970) — французский врач и политик, депутат Национального собрания Франции, офицер ордена Почётного легиона.